Skebo kan syfta på:

 Skebobruk – en tätort i Ununge socken, Norrtälje kommun
 Skebo bruk – ett järnbruk grundat under 1600-talet i Skebobruk 
 Skebo herrgård – en 1700-talsbyggnad i Skebobruk
 Skeboån – ett vattendrag i norra Uppland
 Skebokvarn – en tätort i Helgesta socken i Flens kommun
 Skebo göl –  en sjö i Vimmerby kommun
 Skebo Lake – en sjö i Kanada
 Skebokvarnsv. 209 – Joakim Thåströms femte soloalbum från 2005
 Skebo – en förkortning för ett kommunalägt allmännyttigt bostadsföretag i Skellefteå, se Skelleftebostäder AB